Castell de Vernet, municipi del Conflent
 Castell de Vernet (Vernet), castell al terme de Castell de Vernet, al Conflent 
 Castell de Vernet (Artesa de Segre), castell al terme d'Artesa de Segre, a la Noguera
 Castell del Vernet (Perpinyà), castell al terme del Vernet (Perpinyà), al Rosselló